

Famiglie 
 Leiningen – antica famiglia germanica le cui terre si collocavano principalmente tra Alsazia, Lorena e Palatinato 
 Principato di Leiningen – nobile casata di principi del Sacro Romano Impero

Geografia 
 Leiningen – comune tedesco della Renania-Palatinato
 Westerburg-Leiningen-Leiningen – stato storico del Sacro Romano Impero, corrispondente allo stato tedesco della Renania-Palatinato

Persone 
 Károly Leiningen-Westerburg – generale tedesco nell'esercito ungherese